Die Liga II 2006/07 war die 67. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga und die erste unter ihrem neuen Namen Liga II. Sie begann am 12. August 2006 und endete am 9. Juni 2007. Von Ende November 2006 bis Anfang März 2007 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 waren Gloria Buzău, Universitatea Cluj und Dacia Mioveni. Delta Tulcea erhielt keine Lizenz für die Liga 1.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel stiegen in die Liga 1 auf, während die vier letztplatzierten Teams in die Liga III absteigen mussten. Zweite Mannschaften von Erstligisten waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Fußballsaison 2006/07
2006 07